Гонаив:

 Гонаив — город на севере Гаити, административный центр департамента Артибонит.
 Гонаив — небольшая бухта на западном берегу острова Гаити в заливе Гонав.